Crevoisier ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Crevoisier (1947–2020), französischer Fußballspieler und -trainer 
 Jacqueline Crevoisier (1942–2016), Schweizer Schriftstellerin und Übersetzerin